Открытый чемпионат Женевы по теннису 2022 года () — ежегодный мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий весной в Женеве (Швейцария) на открытых грунтовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 540 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш состоится с 16 по 22 мая 2022 года.

Общая информация 
Чемпионы 2022 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 9 Мая 2022.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Ричардас Беранкис
 Даниил Медведев
  Леандро Риди

2. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
 Марко Чеккинато
 Йохан Никлес
 Кристофер О'Коннелл
 Факундо Багнис

3. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Женева
Теннис
Май 2022 года
Открытый чемпионат Женевы по теннису